Индиън Уелс може да се отнася за:

 Индиън Уелс (Аризона)
 Индиън Уелс (Калифорния)
 Турнир по тенис в Индиън Уелс